Der Begriff Diagonalisierung bezeichnet

in der Mathematik die Umwandlung einer quadratischen Matrix in eine Diagonalmatrix, siehe Diagonalisierbare Matrix#Diagonalisierung
in der Logik und in der theoretischen Informatik ein Beweisverfahren, siehe Cantor-Diagonalisierung